La possessió de Son Canals, al terme de Santa Maria del Camí.
 La barriada de Son Canals, al terme de Palma, que pren el nom d'una antiga possessió del mateix nom, avui desapareguda.